Protuberància anular, part del sistema nerviós central.
 Protuberància solar, flux de plasma solar molt gran i lluminós que, partint de la cromosfera solar, s'estén a la zona de la corona 
 Protuberància equatorial
 Botànica Protuberància o procés.